Jacques Cordier ist der Name folgender Personen:

* Jacques Cordier dit Bocan (um 1580–1653), französischer Tänzer und Musiker
 Jacques Le Cordier (1904–2003), französischer Geistlicher, Bischof von Saint-Denis